Morsbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Morsbach, Gemeinde im  Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Morsbach (Moselle), Gemeinde im Département Moselle in Lothringen, Frankreich

Gemeindeteile:
 in Baden-Württemberg
 Morsbach (Künzelsau), Stadtteil von Künzelsau, Hohenlohekreis
 in Bayern
 Morsbach (Titting), Ortsteil der Marktgemeinde Titting, Landkreis Eichstätt
 in Nordrhein-Westfalen
 Morsbach (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid
 Morsbach (Schleiden), Ortsteil der Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen
 Morsbach (Würselen), Ortsteil der Stadt Würselen, Städteregion Aachen

 in Österreich
 Morsbach (Gemeinden Kufstein, Langkampfen), Stadtteil von Kufstein und Ortschaft von Langkampfen, beide Bezirk Kufstein, Tirol

eine ehemalige Burg:
 Burgstall Morsbach, abgegangene Wasserburg bei Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern

Gewässer:
 Morsbach (Alsenz), rechter Zufluss der Alsenz nach der Untermühle von Mannweiler, Ortsgemeinde Mannweiler-Cölln, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Morsbach (Anlauter), linker Zufluss der Anlauter bei Emsing, Markt Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Morsbach (Bessenbach), linker Zufluss des Bessenbaches in Straßbessenbach, Gemeinde Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Morsbach oder Marsbach (Billbach), rechter Quellbach des Billbachs bis hinter Schneeberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Morsbach (Inn), linker Zufluss des Inns in Kufstein, Bezirk Kufstein, Bundesland Tirol, Österreich
 Morsbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Morsbach, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Morsbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) bei Diethardt, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Morsbach (Rur), linker Zufluss der Rur in der Rurtalsperre bei Schmidt, Stadt Nideggen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Morsbach (Swist) oder Wormersdorfer Bach, linker Zufluss der Swist bei Meckenheim, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Morsbach (Urft), linker Zufluss der Urft in der Urfttalsperre bei Morsbach, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Morsbach (Wisser Bach), rechter Zufluss des Wisser Bachs in Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Morsbach (Wupper), linker Zufluss der Wupper gegenüber von Schaberg, kreisfreie Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Morsbach ist ein Familienname:

 Adolf Morsbach (1890–1937), deutscher Wissenschaftsfunktionär
 Bernhard von Morsbach (1841–1909), deutscher Generalleutnant
 Engelbert von Morsbach (1876–1954), deutscher Generalleutnant
 Lorenz Morsbach (1850–1945), deutscher Anglist
 Petra Morsbach (* 1956), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Marsbach
 Morbach
 Mordbach
 Mörsbach